Delin steht für:

 Usines Delin, belgischer Fahrzeughersteller

Delin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Delin (1712–1771), französischer Cembalobauer
Siehe auch:
 Dellin